Gouvernementslogeergebouw (Oranjestad)
 Gouvernementslogeergebouw (The Bottom)
 Gouvernementslogeergebouw (Willemstad)

Zie ook 
 Gouvernementsgebouw